Аббревиатура РПП имеет несколько значений:
Партии
 РПП — Российская партия пенсионеров
 РПП — республиканская политическая партия, РПП «Отан» Казахстан
 РПП — Русская православная партия
 РПП — Российская прогрессивная партия
другое
 РПП — расстройство пищевого поведения
 РПП — рассуждения по прецедентам
 РПП — рекламно-полиграфическая продукция
 РПП — радиопоглощающее покрытие, ср. РПМ
 РПП — реальный психологический портрет
 РПП — разведывательный пункт полка
 РПП — распространители печатной продукции
 РПП — Рижский пассажирский порт
 РПП — ручной пневматический пылесос
 РПП — рельефная печатная плата
 РПП — Руководство по парашютной подготовке
 РПП — реестр платежных поручений
 РПП — районный переговорный пункт
 РПП — радиолокационная станция профильного полёта
 РПП — «Руководство по производству полётов»
 РПП — региональная пенсионная программа
 РПП — радиационная подпрограмма
 РПП — радиопеленгатор передвижной
 РПП — радиопеленгаторный пункт
 РПП — ротный патронный пункт
 РПП — радиопеленгаторная станция передвижная
 РПП — ружьё подводное пневматическое
 РПП — Редиспергируемый дисперсионный порошок